Sherburne bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sherburne (Kentucky)
 Sherburne (Louisiana)
 Sherburne (New York)
 Sherburne (Vermont) 1999 umbenannt in Killington
 Sherburne Center (Vermont)
 Sherburne Four Corners (New York)
 Sherburne County, Verwaltungseinheit in Minnesota

Familienname folgender Personen:
 John Samuel Sherburne (1757–1830), US-amerikanischer Politiker
 Zoa Sherburne (1912–1995), US-amerikanische Schriftstellerin

Schiff:
 USS Sherburne (APA-205), Transportschiff der US Navy im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Sherbourne
 Sherburn